NCAA Division I 2006 – torneo di pallavolo  femminile
 NCAA Division I 2006 – torneo di pallavolo maschile